Krystyna Sienkiewicz (1935–2017) – polska aktorka
 Krystyna Sienkiewicz (ur. 1941) – polska działaczka polityczna, wiceminister zdrowia, posłanka na Sejm, senator